Hartonen est un patronyme et toponyme finnois pouvant désigner:

Patronyme
 (né en 1969), skieur cross-country finlandais
Tommi Hartonen (né en 1977),, sprinter finlandais

Toponyme

Hartonen, secteur dans le village de Pervomaïskoïe

Homonymie de patronyme
Patronyme finnois